Вели́кий вто́рник (), Страстно́й вто́рник — вторник Страстной недели, в который вспоминается обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также притчи, произнесённые Им в Иерусалимском Храме: о дани кесарю () и о воскресении мёртвых (), о Страшном суде () и кончине мира (), о десяти девах и талантах.

Евангельский рассказ 
Во вторник утром Иисус пришёл из Вифании в Иерусалим и учил народ. В этот день им было рассказано ученикам о втором пришествии (), притча о десяти девах (), притча о талантах (). Первосвященники и старейшины искушали его вопросами (), хотели арестовать его, но боялись сделать это открыто из-за народа, который почитал Иисуса за пророка (), восхищался его учением () и внимательно слушал его ().

Богослужение

Православная церковь

Утреня 

Утреня совершается по чину великопостной, то есть после шестопсалмия поётся Аллилуйя со стихами. Затем троекратно исполняется особый тропарь первых трёх дней Страстной седмицы «Се Жених грядет в полунощи»:

Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. блюди убо душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. 

Этот тропарь, являясь реминисценцией притчи о десяти девах, напоминает верующим о Страшном суде и призывает их к духовному бодрствованию. Во время пения тропаря совершается по обычаю (отсутствующему в Типиконе) полное каждение храма и молящихся.

После чтения рядовой кафизмы из Псалтири молящимся предлагается евангельский рассказ об ответах Иисуса на искусительные вопросы иродиан (о выплате подати кесарю), саддукеев (о воскресении мёртвых) и фарисеев (о наибольшей заповеди в Законе), а также о последующем обличении Иисусом фарисеев и книжников (семикратное «горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!») (зачало 90: ).

Канон утрени Великого вторника представляет собой двупеснец (то есть содержит только две песни из девяти возможных: восьмую и девятую) Космы Маюмского. После девятой песни канона троекратно поётся ексапостиларий (светилен) первых четырёх дней Страстной седмицы: «Чертог Твой вижду, Спасе мой» (реминисценция притчи о брачном пире).

Чертог Твой вижду Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь: просвети одеяние души моея Светодавче, и спаси мя.

Упоминаемый в ексапостиларии чертог представляет собой, по мнению толкователей, горницу Тайной вечери, и молящимся предлагается, таким образом, задуматься о том, насколько достойны они быть свидетелями и участниками событий Страстной седмицы. Уставом предусмотрено, что это важный ексапостиларий должен исполняться канонархом посреди храма со свечой в руках, а молящиеся совершают земной поклон.

Часы 
В Великий вторник (как и Великие понедельник и среду) часы совершаются по образцу великопостных — с земными поклонами на тропарях каждого часа и на молитве Ефрема Сирина. Особенностью часов этих трёх дней являются:
 Чтение Евангелия на каждом часе. Типиконом предлагается прочесть за эти три дня четыре Евангелия полностью (за исключением повествования о Страстях Христовых). В современной приходской практике чтение Евангелия на часах начинается гораздо раньше — на второй седмице Великого поста, так что в Великий вторник читается уже Евангелие от Иоанна.
 На шестом часе читается не Книга пророка Исайи (как в будние дни шести предыдущих седмиц), а первые главы пророка Иезекииля. В Великий вторник прочитывается отрывок  — видения славы Божией в образе таинственного огнезрачного Сидящего на сапфировом троне поверх кристалловидного свода.

Литургия 

Совершается литургия преждеосвященных даров. В качестве паремий предлагаются:
 история о спасении младенца Моисея ()
 первое испытание Иова ().

Обе паремии говорят о скорбях и испытаниях для верных, а также готовят молящихся к мысли о грядущих страданиях Христа. Традиция чтения книги Иова для назидания и утверждения верных прослеживается в Церкви вплоть до апостольских времён, на неё указывает ещё апостол Иаков в Соборном послании (). Книга Исход, рассказывающая об истории ветхозаветной Пасхи, напрямую предображает события новозаветной Пасхи.

Затем читается Евангелие о втором пришествии, притчи о десяти девах, талантах и о Страшном суде (зачало 102: ). Стихиры на «Господи, воззвах» (они же поются на утрене «на хвалитех» и «на стиховне») призывают молящихся применить к себе содержание этих притч и воспринять их как урок для себя. Наиболее известны первая и последняя из этих стихир:

Во светлостех святынь Твоих, како вниду недостойный? Аще бо дерзну совнити в чертог, одежда мя обличает, яко несть брачна, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверну души моея, и спаси мя яко Человеколюбец 
Се тебе талант Владыка вверяет, душе моя. Страхом приими дар, заимствуй давшему ти, раздавай нищим, и стяжи друга Господа, да станеши одесную Его, егда приидет во славе, и услышиши блаженный глас: вниди в радость Господа твоего. Тоя достойна мя сотвори, Спасе, заблудившаго, великия ради Твоея милости.

В конце службы читается особый отпуст: «Грядый Господь на вольную страсть нашего ради спасения, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных апостол, святых праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых…».

По мнению А. Жобера, которого также придерживается В. М. Лурье, Великий вторник был днём совершения Господом Тайной Вечери и первоначальным днём Пасхи в одном из древних христианских календарей. Следы такого понимания Великого вторника видны из пасхального истолкования Мефодием Олимпским притчи о десяти девах в его сочинении «Пир десяти дев, или О девстве», а конкретнее — в гимне святой Фёклы Иконийской. Согласно диакону Владимиру Василику, «двупеснец Великого вторника исполнен пасхальным евхаристическим содержанием и связан с раннехристианским осмыслением Великого вторника как некоего пасхального празднества. Отсутствие в нём скорбной второй песни — не новация, а архаика».

Католическая церковь 
Первое чтение Литургии слова — пророчество о Мессии из книги Исайи (), евангельское чтение этого дня () повествует о предательстве Иуды и предсказании об отречении Петра. Утром в Великий вторник обычно проводится месса освящения мира и благословения елея (Missa Chrismatis) в тех случаях, когда по пастырским соображениям она не может служиться в Великий четверг.

В амвросианском обряде на мессе читается (как до, так и после литургических реформ Павла VI) отрывок  (первосвященники планируют арестовать и убить Иисуса).

Древневосточные церкви 
В западно-сирском, восточно-сирийском, коптском, армянском обрядах богослужение Великой среды, как и предшествующих Великих понедельника и вторника, характеризуется обилием библейских чтений. Так в восточно-сирском обряде в Великий вторник читаются  (братья продают Иосифа в Египет),  (уходящие за Иордан колена Рувима, Гада и пол-колена Манассии благословляются Финеесом). Армянская церковь, подчёркивая особый траурный характер Великой вторника, как и двух обрамляющих его дней, не совершает литургии. В западно- и восточно-сирских обрядах в эти три дня служится литургия преждеосвященных даров.

Примечания

Ссылки 
 
 Великий Вторник Страстной седьмицы Великого поста
 Песнопения и чтения Триоди постной в Великий вторник на сайте Православие.Ru
 Великие понедельник, вторник, среда // Православная энциклопедия

Вторник